Bergvik kan avse:

 Bergviks kraftstation – en kraftstation i Ljusnan
 Bergvik Skog – ett svenskt skogsbolag
 Bergviks sågverks AB – ett sågverk i Bergvik i Hälsingland, se Bergvik och Ala

Geografi

Finland
 Bergvik, Jaala – en egendom i Jaala kommun, Södra Finlands län, fi. Vuorilahti 
 Bergvik, Kisko – en by i Kisko kommun, Egentliga Finland 
 Bergvik, Vemo – en by i Vemo kommun, Egentliga Finland, fi. Huruinen

Sverige 
 Bergvik – en tätort i Söderhamns kommun, Hälsingland
 Bergviks församling – en tidigare församling i Uppsala stift 1914–2006
 Bergviks distrikt – ett distrikt i Söderhamns kommun och Gävleborgs län 2016–
 Bergvik, Karlstads kommun – en tidigare småort utanför Karlstad
 Bergvik köpcenter – ett köpcenter i Bergvik, Karlstads kommun
 Bergvik, Ekerö kommun – en småort i Ekerö kommun